Ингар — многозначный термин

Топоним 
 Ингар — река в Ивановской области в России
 Ингар — бывшее армянское село на территории Азербайджана

Антропоним 
 Ингар — скандинавское мужское имя